IBD steht als Abkürzung für:

 Institute of Brewing and Distilling
 Identitäre Bewegung Deutschland
 Inclusion Body Disease, siehe Einschlusskörperchenkrankheit der Riesenschlangen
 Inflammatory Bowel Disease, siehe Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen und Inflammatory Bowel Disease des Hundes

ibd. steht als Abkürzung für:
 ibidem, siehe Ebenda

Abkürzung